Stritzling heißen folgende geographische Objekte:

 Stritzling (Lalling) Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Stritzling (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft der Gemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich